Венеро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 50 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 246,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венероль на сайті французького Національного інституту географії
 Венероль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венероль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венероль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена